|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Budapest Grand Prix) van 2006 vond plaats van 24 tot en met 30 juli 2006 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Catalina Castaño bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als achtste geplaatste titelverdedigster Anna Smashnova uit Israël won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Spaanse Lourdes Domínguez Lino in twee sets. Smashnova wist voor de tweede keer het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde, tevens laatste, WTA-titel, de enige van 2006.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale, waarin zij de duimen moest leggen voor Lourdes Domínguez Lino.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Émilie Loit en Katarina Srebotnik hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Iveta Benešová en Joeliana Fedak, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Janette Husárová / Michaëlla Krajicek won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Renata Voráčová in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Husárová had daarnaast negentien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Krajicek geen.

Krajicek was de enige Nederlandse speelster. Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Boedapest 2006
Boedapest